М-34 может означать:

 М-34 — советский поршневой авиационный двигатель с водяным охлаждением.
 М-34 — советская подводная лодка типа «Малютка».
 M-34 — обозначение автодороги Ташкент — Душанбе

См. также 
 M34